Адам Керъл () е британски автомобилен състезател, роден на 26 октомври 1982 г. в Портадаун, Северна Ирландия. През 2017 г. се състезава във Формула Е с отбора на Панасоник Ягуар Рейсинг. Шампион в А1 Гран При през сезон 2008/09 и във Формула 3 Великобритания (2002 г.). Започва кариерата си с картинг състезания, участвал е още във Формула Форд, ГП2, ДТМ, Бланпен Ендюрънс серии, Индикар, 24-те часа на Льо Ман и др. В перода 2004-2005 г. е тест пилот на Бритиш Американ Рейсинг във Формула 1.

 Статистика Бележки:'
  – Класирането е само отборно.

Резултати във Формула Е

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Керъл, Адам